El término Roca puede referirse a:

 roca, agregado natural formado por uno o más minerales;

 las biografías de:
 Ataliva Roca (1839-1912), político, militar y empresario argentino;
 Deodoro Roca (1890-1942), abogado, dirigente universitario reformista, periodista y activista por los derechos humanos argentino;
 Erasmo Roca (1943- ), entrenador de basketball de Perú;
 Inca Roca, sexto gobernador del curacazgo inca;
 Julio Argentino Roca (1843-1914), político y militar argentino, dos veces presidente de la Nación;
 Julio Argentino Roca (1873-1942), político y diplomático argentino, vicepresidente de la Nación e hijo del presidente homónimo;
 Maria Mercè Roca (1958- ), escritora y política de España;
 Miquel Roca (1940- ), político de España;
 Nuria Roca (1972- ), conductora de televisión de España;
 Rudecindo Roca (1850-1903), militar argentino y primer gobernador del antiguo Territorio Federal de Misiones;
 Segundo Roca (1800-1866), militar argentino y padre de Julio Argentino y Rudecindo Roca;
 Xavier Roca Ferrer (1949- ), escritor y traductor de España.

 Lago Roca: que puede referirse a:
 Roca, lago en la provincia de Río Negro,  Argentina;
 Roca, lago en la provincia de Santa Cruz,  Argentina;
 Roca, lago en la isla de Tierra del Fuego, compartido entre  Argentina y  Chile.

 los siguientes lugares:
 Roca, pedanía del municipio de Meliana en la provincia de Valencia,  España;
 Roca, localidad del condado de Lancaster, estado de Nebraska,  Estados Unidos;
 Agustín Roca, localidad en el partido de Junín, provincia de Buenos Aires,  Argentina;
 Alejandro Roca, localidad en el departamento Juárez Celman de la provincia de Córdoba,  Argentina;
 Ataliva Roca (La Pampa), localidad en el departamento Utracán de la provincia de La Pampa,  Argentina;
 Gobernador Roca, localidad en el departamento San Ignacio de la provincia de Misiones,  Argentina;
 Presidencia Roca, localidad en el departamento Libertador General San Martín de la provincia del Chaco,  Argentina;
 Presidente Roca, localidad en el departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe,  Argentina;
 Roca Chica, localidad en el departamento San Ignacio de la provincia de Misiones,  Argentina; Argentina;
 Santa Rosa de la Roca, localidad en el municipio de San Ignacio de Velasco, provincia de Velasco,  Bolivia;
 Roca, barrio de Guayaquil,  Ecuador;

 o también a:
 Roca o de la Roca, apellido castellano;
 Ferrosur Roca, compañía ferroviaria de  Argentina;
 Ferrocarril General Roca, de  Argentina; 
 Avenida Coronel Roca, avenida de la ciudad de Buenos Aires,  Argentina;
 Avenida Presidente Julio Argentino Roca, avenida de la ciudad de Buenos Aires,  Argentina;
 Roca, compañía de porcelana sanitaria de  España;
 Ediciones Martínez Roca, editorial española.

Otros 
 La Roca,  página de desambiguación;
 Avenida Roca,  página de desambiguación;
 General Roca,  página de desambiguación;
 Departamento General Roca,  página de desambiguación;